Schutzrohre kommen in der Technik zum Einsatz, um empfindliche Bauteile zu schützen.

Beispiele für Schutzrohre sind:

 Thermometerschutzrohre zum Schutz von berührenden Thermometern vor dem Meßstoff.
 Schutzrohre für Stoßstangen im Motorenbau.
 Kabelschutzrohre zum Schutz von elektrischen Leitungen.